Thierno Bah (Labé, 5 de outubro de 1982) é um futebolista profissional guineense que atua como meia.

Carreira 
Thierno Bah representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012